«Un po' artista un po' no» () — пісня італійського співака і кіноактора Адріано Челентано 1980 року. 
«Un po' artista un po' no» — студійний альбом Адріано Челентано 1980 року.
«Un po' artista un po' no» — авторська музична телепередача-вар'єте Адріано Челентано 1981 року.